Maurice Chevalier est un nom porté par plusieurs personnalités :

 Maurice Chevalier (1888-1972), chanteur, acteur et écrivain français ;
 Maurice Chevalier, un de ses albums de chansons ;
 Maurice Chevalier (?-1944), résistant français ;
 Maurice Chevalier (né en 1929), acteur suisse connu sous le nom de scène de Maurice Vallier.